A telefon szó jelentheti az alábbiakat:
 telefon: vezetékes, vagy vezeték nélküli kommunikációs eszköz
A telefon, Gian-Carlo Menotti opera buffája
Telefon, magyar alternatív rock együttes
Telefon, Don Siegel 1977-es amerikai kémfilmje
Téléphone, 1976–1986 között működő francia rockzenekar
Telephone, Lady Gaga The Fame Monster című kislemezének dala